Karl Hohenthal ist der Name folgender Personen:

* Karl Hohenthal, ein Pseudonym von Karl May (1842–1912), deutscher Schriftsteller
 Karl Hohenthal, ein Pseudonym eines deutschen Ghostwriters